Котлер є єврейським прізвищем, відомі носії:
 Філіп Котлер () (нар. 27 травня 1931, Чикаго) — американський економіст, професор міжнародного маркетингу Вищої школи менеджменту Дж. Л.Келлога при Північно-Західному університеті.
 Раббі Агарон Котлер був видатним лідером православного юдаїзму в Литві, а пізніше і Сполученими Штатами Америки, де він збудував один з перших і найбільших єшівів у США.
 Раббі Малкієл Котлер є одним із рошей єшіва, або деканів Бет-Медраша Говоха в Лейквуді, штат Нью-Джерсі.
 Одд Котлер (народився 5 травня 1937 р.) Є ізраїльським актором і театральним режисером.
 Ошрат Котлер (народився 25 липня 1965 року) є ізраїльським журналістом і автором літератури.
 Роберт Котлер, FACS, є американський пластичний хірург.
 Раббі Шломо Носссон Котлер (1856-рр. 1920 р.) Був православним рабином і талмудичним вченим.
 Раббі Шнейр Котлер (1918 - 1982) був сином відомого талмудського вченого рабина Аарона Котлера.